«Поклик» () — четвёртый мини-альбом украинской певицы Джамалы, выпущенный 28 октября 2022 года. Певица представила свой альбом вживую 5 ноября 2022, во время благотворительного концерта в киевском музее Ханенко.

Список композиций

История релиза

Примечания

Ссылки 

Альбомы Джамалы
Мини-альбомы Украины